Alí Mardan (aventurer) (?- ~1213), sultà de Lakhanawati
 Ali Mardan Khan (? - 1753), cap dels bakhtiyar de Pèrsia
 Ali Mardan Khan Lur (segle XVIII), wali de Luristan
 Ali Mardan Khan Shamlu (segle XVIII), ambaixador persa del temps de Nadir Shah